Benoît Millot (1982) – arbitro di calcio francese
 Carlo Siber Millot (...) – imprenditore e scrittore svizzero
 Charles Millot, nato Veljko Milojevic (1921-2003) – attore francese
 Claude-François-Xavier Millot (1726-1785) – religioso e storico francese
 Éric Millot (1968) – ex pattinatore artistico su ghiaccio francese
 Henri Millot (...–1756) – pittore francese
 Jacques Millot (1897-1980) – è stato un aracnologo francese
 Vincent Millot (1986) – tennista francese